Сен-Сорне́н-Лаво́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 55 км на південь від Ліможа, 33 км на північний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 455 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 935,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сорнен-Лаволь на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сорнен-Лаволь на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сорнен-Лаволь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез